La Vallée – miejscowość i gmina we Francji;
 La Valle – miejscowość i gmina we Włoszech;
 La Valle – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk;
 La Valle – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk;
 La Valle (ang. La Valle Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk;
 La Vallée – francuski film z roku 1972.